Сёрр, Бернар (1795—1867) — французский скульптор, прозванный Сёрр Старший, старший брат Шарля Эмиля Сёрра.
 Сёрр, Шарль Эмиль (Charles Émile Seurre, 1798—1858) — французский скульптор, прозванный Сёрр Младший.

См. также 
 Сёр